Орнелла Муті — італійська актриса
 Рікардо Муті — італійський диригент